Haplopoma är ett släkte av mossdjur. Haplopoma ingår i familjen Haplopomidae. 

Haplopoma är enda släktet i familjen Haplopomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Haplopoma